Macromeles är ett släkte av rosväxter. Macromeles ingår i familjen rosväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rosväxter
Macromeles